Cyclops formosanus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1931 roku przez japońskiego zoologa Isokiti Haradę.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops formosanus Harada, 1931. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1931 roku